Hungry Heart steht für:

 Hungry Heart (Lied), Song aus The River (Album) von Bruce Springsteen (1980)
 Hungry Heart (1987), australischer Film von Luigi Acquisto 
 Hungry Heart: Wild Striker, Fußball-Manga

Siehe auch:
 Hungry Hearts